Собор в Агде — в городе Агд (Франция).

 Собор Святого Стефана — бывший кафедральный собор XII века.
 Церковный собор в Агде (506 год; ) — запретил христианам есть с евреями за одним столом и приглашать их к себе в дом; осудил Sortes Sanctorum () — прибегание к текстам Библии как к оракулу.

Примечания